Buntzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Buntzel (1861–1949), deutscher Bergmann
 Max Buntzel (1850–1907), deutscher Gartenbaudirektor und Baumschulenbesitzer